La deuxième saison de Loft Story, émission française de télé réalité, a été diffusée sur M6 du  au .

Elle a été remportée par Thomas Saillofest et Karine Delgado.

Candidats

Nominations

Audiences 

Malgré le succès du coup d'envoi, les audiences de la seconde saison ont été moins bonnes que l'année précédente mais néanmoins correctes.

Le lancement de la deuxième saison, le , M6 enregistre à l'époque sa plus forte audience de son histoire : plus de 8,2 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience de 37,5 % sur les 4 ans et plus, 49,8 % sur les ménagères de moins de 50 ans et 62 % sur les 15 à 34 ans. À 22 h 45, une pointe de 10,4 millions de téléspectateurs est même enregistrée lors de l'entrée des garçons dans le loft.

Pour la première quotidienne diffusée en access prime-time, l’émission animée par Benjamin Castaldi a réuni près de 5 millions de téléspectateurs, soit 29,1 % de part de marché (48,3 % sur les ménagères de moins de 50 ans 59 % sur les 15-34 ans). Le lendemain, l'émission réunit environ 4,3 millions de téléspectateurs et 25,9 % de part de marché face au jeu de TF1, Le Maillon faible.

La finale de Loft Story 2 diffusée le Jeudi  sur M6 a réuni une moyenne de 5,724 millions de téléspectateurs soit 27,9 % de part d'audience. Un pic de 8,1 millions de téléspectateurs à 23 h 04 a été enregistré lors de la victoire de Karine et Thomas. TF1 devance M6 avec sa série Julie Lescaut qui réunit 9,646 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience de 44,1 %. M6 arrive néanmoins en tête sur les moins de 50 ans avec plus de 42,2 % de part d'audience.

Juste après la finale, M6 se place en tête des audiences de seconde partie de soirée avec une émission spéciale Tous dans le Loft, suivie par 2,1 millions de téléspectateurs, soit 34,2 % de part d'audience.

Prime 

Audience des 

Sur fond vert : plus hauts chiffres d'audiences
Sur fond rouge : plus bas chiffres d'audiences

Quotidienne 

Ce tableau recense les audiences moyenne de la quotidienne pour chaque semaine.

Sur fond vert : plus hauts chiffres d'audiences
Sur fond rouge : plus bas chiffres d'audiences

Devenir des candidats 
 David Golis joue dans les deuxième et troisième saisons d'Hollywood Girls, où il interprète le Dr Moretti, grand chirurgien californien et ennemi principal dans la série.
 Kamel Djibaoui a participé à la troisième saison des Anges de la téléréalité et joue son propre rôle dans les première, deuxième, troisième et quatrième saisons dHollywood Girls''.
 Lesly, qui a pris par la suite le nom de Afida Turner s'illustre par ses apparitions médiatiques en France. 
 Marlène''' a également participé à la première saison des Anges de la téléréalité et à la troisième saison des Anges de la téléréalité

Notes et références 

2
2002 à la télévision en France